Jiudu (kinesiska: 九都镇, 九都) är en köping i Kina. Den ligger i provinsen Fujian, i den sydöstra delen av landet, omkring 83 kilometer norr om provinshuvudstaden Fuzhou.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Fujian
WP:Projekt Kina